Ragle  ist Name von
Roy Ragle (1944–2014), US-Künstler
W. F. Ragle, American-football-Trainer
Siehe auch:
Ragle-Gletscher
Ragle Ranch Regional Park 
 Ragel